Víctor Núñez (1980), een Costa Ricaanse profvoetballer
Victor Nuñez (1945), een Amerikaanse filmregisseur